Andrew Thomson je lahko:
 Andrew Thomson (kickbokser)
 Andrew Thomson (politik)